Штепанек () — чеське прізвище. Відомі носії:
 Ондржей Штепанек (1979) — чеський веслувальник. 
 Радек Штепанек (1978) — чеський тенісист. 
 Якуб Штепанек (1986) — чеський хокеїст.